Патті Фендік і Енн Гендрікссон були чинними чемпіонками в парному розряді тенісного турніру Taipei Women's Championship 1989, але цього разу брала участь лише Гендрікссон, яка грала в парі з Бет Герр. Вони програли в першому колі парі Сесілія Дальман and Міягі Нана.

Марія Ліндстрем and Хетер Ладлофф виграли титул, у фіналі перемігши пару Дальман і Міягі з рахунком 4–6, 7–5, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Енн Гендрікссон /  Бет Герр (1-ше коло)
 Лі Антонопліс /  Кеммі Макгрегор (півфінал)
n/a
 Марія Ліндстрем /  Хетер Ладлофф (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1989 Taipei Women's Championship Doubles draw sheet  at ITFTennis.com

1989, парний розряд
Тур WTA 1989
1989 у тайському спорті